glacier Brunonia, un glacier qui descend à l'est de la pointe du fjord Sunset dans la baie des Îles
 (1570) Brunonia, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 , genre botanique de la famille des Goodeniaceae